Jimmy Young fait peut-être référence à:

 Jimmy Young (football américain) (né en 1987), wide receiver pour les Steelers de Pittsburgh
 Jimmy Young (boxe anglaise) (1948 – 2005)
 Jimmy Young (chanteur) (1921–2016), chanteur anglais et personnalité de radio

Homonymie
Homonymie de personnes